Manx-Gaelisch, een taal
Manx (kattenras), een kattenras
Manx (motortaal), een term in de motortaal
Manx (volk), een Keltisch volk afkomstig van het eiland Man
Manx, een inwoner van het eiland Man